Felice Nazzaro, autocoureur
 Nazzaro (automerk)
 Nazzaro (motorfiets)